Albert Naef (1862-1936), archéologue, historien de l'art et enseignant suisse
 Adolf Naef (1883-1949), zoologiste et paléontologue suisse
 Dominique Naef, astronome suisse
 Fritz Naef (1934-2014), joueur de hockey sur glace suisse
 Yvonne Naef (née en 1957), cantatrice suisse mezzo-soprano

 Voir aussi
 Wilhelm Matthias Naeff (1802-1881), homme politique suisse
 Linda Naeff (1926-2014), peintre et sculptrice suisse
 Ralph Näf (''également Ralph Naef) (né en 1980), cycliste suisse
 (1906) Naef, astéroïde de la ceinture principale